Exaucé Andzouana (* 9. Juli 1993 in Brazzaville, Kongo) ist ein deutsch-kongolesischer Fußballspieler.

Werdegang 
Andzouana wurde im Kongo geboren und siedelte später nach Deutschland um.

Er begann seine Karriere in der Jugend von Borussia Münster und spielte später mehrere Jahre in der Jugend des SC Münster 08. Andzouana meldete sich bei Fortuna Düsseldorf zum Probetraining an, wo er die U17 und U18 durchlief. Zur U19 wechselte der damals 18-Jährige zum RW Ahlen in die A-Junioren-Bundesliga.

Anfang 2012 schloss sich Andzouana der ersten Mannschaft von SC Münster 08 in der Landesliga an.

In der folgenden Saison zog er weiter zum 1. FC Gievenbeck in die Oberliga Westfalen. Nach zwei Jahren beim 1. FC Gievenbeck wechselte er 2014 zu Preußen Münster.

Durch das Projekt [wieder]entdeckt erhielt Andzouana einen Fördervertrag und unterschrieb diesen daraufhin beim TSV Marl-Hüls. Im Sommer 2016 ging es für den deutsch-kongolesischen Fußballspieler zum FC Gütersloh.

Zur Saison 2017 / 2018 schloss sich Andzouana dem Verein Westfalia Rhynern  in der Regionalliga West an.

In dem darauffolgenden Jahr spielte Andzouana für den SV Lippstadt 08.

Aufgrund seiner Leistung schloss er sich 2019 / 2020 dem SC Verl in der Regionalliga West an. Für den SC Verl spielte Andzouana zum ersten mal im DFB Pokal und erreichte dort das Achtelfinale. In den Relegationsspielen gegen LOK Leipzig setzte sich der SC Verl durch und feierte den Aufstieg in die 3. Liga. 

Für die beiden darauffolgenden Saisons spielte Andzouana für die Sportfreunde Lotte.

Nach 71 Spieleinsätzen wechselte Andzouana im Sommer 2022 zur Alemannia Aachen, wo er seither unter Vertrag steht.

Weblinks 
Exaucé Andzouana in der Datenbank von transfermarkt.de

Exaucé Andzouana in der Datenbank von kicker.de

Exaucé Andzouana in der Datenbank von dfb.de

Einzelnachweise 

Deutscher
Kongolese (Republik Kongo)
Geboren 1993
Mann
Fußballspieler